Overdose é um termo utilizado cientificamente para se denominar a exposição do organismo a grandes doses de uma substância química, seja ela um medicamento, uma droga ou outros.

Overdose também pode se referir a:

 Overdose (EP), EP do grupo sino-coreano EXO, interpretado pelos subgrupos EXO-K e EXO-M.
 "Overdose" (canção de EXO)